Journal of Biblical Literature (JBL) (Журнал библейской литературы) — один из трёх богословских журналов, издаваемых в США  (Society of Biblical Literature, SBL). Журнал библейской литературы издаётся ежеквартально и публикует научные статьи, касающиеся Ветхого и Нового Заветов.

История 
Первый номер журнала Общества Библейской литературы вышел в 1881 году. До 1890 года журнал назывался "Journal of the Society of Biblical Literature and Exegesis". С 9-го номера, вышедшего в 1890 году, журнал стал называться как "Journal of Biblical Literature".

Решение об издании журнала было принято на четвёртом заседании Общества библейской литературы, которое состоялось 29 декабря 1881 года. В первом номере журнала были опубликованы доклады состоявшейся в июне 1881 года научной конференции Общества библейской литературы. Первый номер журнала вышел тиражом в 500 экземпляре.

С 1882 по 1905 год журнал выходил один раз в год. С 1906 года журнал стал выходить дважды в год и с 1912 года по настоящее время журнал выходить один раз в квартал.

Авторы 
В № 127.1 была опубликована статья российского богослова Андрея Орлова «Praxis of the Voice: The Divine Name Traditions in the Apocalypse of Abraham».

Главные редакторы 
 Frederic Gardiner (1880—1883);
 Hinckley Gilbert Thomas Mitchell (1883—1889);
 George Foot Moore (1889—1894);
 David G. Lyon (1894—1900);
 Lewis B. Paton (1901—1904);
 James Hardy Ropes (1905—1906);
 Benjamin W. Bacon (1907);
 Julius A. Bewer (1908—1909);
 James A. Montgomery (1910—1913);
 Max Leopold Margolis (1914—1921);
 George Dahl (1922—1929);
 Carl H. Kraeling (1930—1933);
 George Dahl (1934);
 Erwin R. Goodenough (1935—1942);
 Robert H. Pfeiffer (1943—1947);
 J. Philip Hyatt (1948—1950);
 Robert C. Dentan (1951—1954);
 David Noel Freedman (1955—1959);
 Morton S. Enslin (1960—1969);
 John HP Reumann (1970);
 Джозеф Фицмайер (1971—1976);
 John Henry Hayes (1977—1982);
 Victor Paul Furnish (1983—1988);
 John J. Collins (1989—1994);
 Jouette M. Bassler (1995—1999);
 Gail R. O’Day (2000—2006);
 James C. Vanderkam (2006—2011).

Примечания

Источник 
 AE Harvey, 'Learned Journals — New Testament Studies: Journal for the Study of the New Testament. Journal of Biblical Literature.', Times Literary Supplement 5426 (30 March, 2007): 23-24.
 Ernest W. Saunders, Searching the Scriptures: A History of the Society of Biblical Literature 1880—1980, (Chico: Scholars Press, 1982).
 Harold W. Attridge and James C. VanderKam (eds). Presidential Voices: The Society of Biblical Literature in the Twentieth Century. Society of Biblical Literature, 2006.

Ссылки 
 Сайт Общества библейской литературы 
 Journal of Biblical Literature 

Журналы США
Религиозные журналы США